Friedersdorf kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Čaková, ort,

Tyskland 

 Friedersdorf, Muldestausee, ort, Sachsen-Anhalt, 
 Friedersdorf, Neusalza-Spremberg – ort, Neusalza-Spremberg, Sachsen, 
 Friedersdorf, Großbreitenbach, tidigare kommun, Großbreitenbach, Thüringen, 
 Friedersdorf, Heidesee – en ort i Heidesee i Brandenburg 
 Friedersdorf, Sonnewalde – tidigare kommun, Sonnewalde, Brandenburg 
 Friedersdorf, Vierlinden – ort, tidigare kommun, Vierlinden,Brandenburg  

Robotskapade Tjeckienförgreningar